1930/31 was het 20ste seizoen in de Oostenrijkse competitie, ingericht door de WFV (Wiener Fußballverband). De competitie stond enkel open voor clubs uit de hoofdstad Wenen en voorsteden daarvan. De hoogste klasse was de I. Liga, daaronder stond de II. Liga. In de andere deelstaten was de Landesliga de hoogste mogelijke speelklasse. De kampioenen van de Landesliga's speelden om het Amateurkampioenschap.

I. Liga 
First Vienna, de oudste club van het land won voor het eerst de landstitel.

Kampioenenploeg Vienna:Karl Horeschofsky - Karl Rainer, Josef Blum; Otto Kaller, Leopold Hofmann, Willibald Schmaus; Anton Brosenbauer, Josef Adelbrecht, Friedrich Gschweidl, Leonhard Machu, Leopold Marat, Gustav Tögel, Franz Erdl - Trainer: Ferdinand Frithum

(B) = bekerwinnaar, (K) = verdedigend kampioen, (P) = promovendus, (D) = gedegradeerd vorig seizoen

II. Liga 
Twee clubs promoveerden en twee clubs degradeerden, uit de derde klasse promoveerden SC Neubau, SV Ostmark Wien, Donaustädter AC en SK Hasmonea Wien.

VAFÖ-Liga 
Aan het kampioenschap van de VAFÖ namen 12 clubs deel in de eerste klasse die zich twee keer troffen. Promovendus Gaswerk Wien verraste iedereen door de titel te pakken. De laatste twee degradeerden en werden vervangen door SKV Feuerwehr Wien en Amateursportverein Wien.

Amateurkampioenschap

Landesliga

Niederösterreich 
ASK Erlaa werd voor het eerst kampioen.

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Externe link 
 Saison 1930/31 bei rsssf.com

Oostenrijks voetbalseizoen